Новотроицк — посёлок в Родинском районе Алтайском крае. Входит в состав Мирненского сельсовета.

История 
Основано в 1896 году. В 1928 году село Ново-Троицкое состояло из 432 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Ново-Троицкого сельсовета Родинского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Родинского района